

Patronymes 
Goloubev (masculin ; ) ou Goloubeva (féminin ; ) est un patronyme russe dérivé du russe goloub (« pigeon ») porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Andreï Goloubev (1987-), tennisman kazakh
 Denis Goloubev (1991-), joueur de hockey sur glace russe
 Ekaterina Goloubeva (1966-2011), actrice russe
 Evgueni Goloubev (1910-1988), compositeur russe de la période soviétique
 Lev Goloubev (1876-1942), aristocrate russe, chambellan, conseiller d'État de l'Empire russe en 1916, exilé en France en 1920
 Viktor Goloubev (1878-1945), aristocrate russe, spécialisé en histoire de l'art et archéologie, frère du précédent

Patronyme russe